Arild bezeichnet

 einen männlichen Vornamen, siehe Arild (Vorname)
 einen Ort in Schweden, siehe Arild (Höganäs)